Манджула Нахасапімапетілон (англ. Manjula Nahasapeemapetilon) — один з вигаданих персонажів мультсеріалу Сімпсони. Відома тим, що є дружиною Апу Нахасапімапетілона (продавця в"Квікі-Март"), у них "восьмернята" (вісім дітей які народилися разом).

Вперше вонав серіалі вона з'явилася, як маленька дівчинка в спогадах Апу в сьомому сезоні, епізод "Much Apu About Nothing", в якому Апу говорить їй, що він жаліє, що їхній шлюб за домовленістю не відбудеться, перед тим, як сісти на літак до США переслідуючи американську мрію. Вона у своєму першому дорослому зовнішньому вигляді З'являється в  дев'ятому сезоні , епізод "The Two Mrs. Nahasapeemapetilons". Вона стверджує, що Fried Green Tomatoes її улюблена книга, фільм, і продукти харчування. Вона має відмінні кулінарні навички і демонструє приготування найрізноманітніших страв використовуючи лише горіхи, сочевицю, і трохи рису. Апу казав їй, що це нормально в Америці, працювати багато годин, сім днів на тиждень, і ніколи не бачити свою дружину. В іншому епізоді він одягає перуку блондинки, маючи намір повернутися до Індії під ім'ям Стів Барнс.

У "The Sweetest Apu", Апу має роман з Сквіш леді, Гомер виявляє це, і він з Мардж протистоять Апу, який ховається від провини і обіцяє вибачитися перед Манджулою, яка встановлює йому ряд виснажливих завдань щоб він реабілітувався.

Манджула була озвучена акторкою Джан Хукс з  9 до 14 сезону, Тресс МакНілл в 15-тому сезоні  і Меррі Розуелл в подальшому.

Сімпсони